В одиночному розряді тенісного турніру North of England Championships 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Патті Гоган здобула титул, у фіналі перемігши Шерон Волш 11-9, 4-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Карен Крантцке (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

North of England Championships